

Personas
 Vicente (nombre), nombre propio de varón.
 Vicente (obispo de Segovia), obispo de Segovia (España) en 1154-1156.

Lugares
Vicente (Oaxaca) (antes Vicente Camalote), localidad del norte del estado de Oaxaca.